Scratte es un personaje de las películas Ice Age: Dawn of the Dinosaurs y Ice Age: Continental Drift Es interpretada por Karen Disher. En Castellano por Mar Bordallo y en hispanoamericano por Maggie Vera

Personalidad
Scratte es una ardilla de dientes de sable femenina que hace su debut en Ice Age: Dawn of the Dinosaurs. Ella lucha con Scrat por la bellota, en un barranco. Scratte también es vista enamorada de Scrat. A lo largo de numerosos conflictos, los dos se enamoran, pero en la última instancia, Scrat vuelve a sus viejos hábitos. Al final de la película, Scratte se queda en el Mundo Perdido, mientras que Scrat vuelve a la superficie. En cuanto a su personalidad es tramposa y manipuladora, como se ve en su primera pelea, donde se ve que sabe volar y hace que Scrat salte del precipicio para salvarla, cosa que aprovecha para quitarle la bellota y dejarlo caer.

Personajes de Ice Age
Ardillas de ficción
Mamíferos de ficción
Roedores de ficción